Grzegorz Miętus (ur. 20 lutego 1993 w Zakopanem) – polski skoczek narciarski i trener, reprezentant Klubu Sportowego Start Krokiew Zakopane, młodszy brat Krzysztofa Miętusa.

Życiorys 
W FIS Cup zadebiutował 17 lutego 2007 na normalnej skoczni w Zakopanem, zajmując 18. miejsce (dzień później był 14.). 2 lutego 2008, także w Zakopanem, zadebiutował w zawodach Pucharu Kontynentalnego na dużej skoczni, zajmując 43. pozycję. 10 stycznia 2009 zajął pierwsze na podium, 3. miejsce w zawodach FIS Cup, a w lutym 2009 wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Szczyrbskim Jeziorze, gdzie 5 lutego w konkursie indywidualnym zajął 20. lokatę. Dzień później wywalczył brązowy medal w drużynie wspólnie z Maciejem i Jakubem Kotami oraz Andrzejem Zapotocznym. Następnego dnia (7 lutego) uzyskał 5. miejsce w konkursie Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem, zdobywając pierwsze w karierze punkty w zawodach PK. 15 marca tego samego roku w Pragelato zdobył jeszcze 3 punkty i sezon PK 2008/2009 ukończył na 98. miejscu z dorobkiem 48 punktów. 22 sierpnia 2009 w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Lillehammer zajął 6. miejsce, zaś dzień później uplasował się na 4. pozycji. 20 grudnia tego samego roku w estońskim Otepää po raz pierwszy wygrał zawody Pucharu Kontynentalnego. 22 i 23 stycznia 2010 w Zakopanem po raz pierwszy startował w zawodach Pucharu Świata, zajmując 48. i 47. miejsce. 3 lutego tego samego roku w Klingenthal zdobył pierwsze w karierze punkty Pucharu Świata, zajmując 22. lokatę. 3 dni później w Willingen był 20. Sezon 2009/2010 z dorobkiem 20 punktów ukończył na 63. miejscu w klasyfikacji tego cyklu. W 2012 został powołany na mistrzostwa świata juniorów w Erzurum, jednak nie znalazł się w składzie na żaden z konkursów. Rok później znalazł się w kadrze na MŚJ w Libercu, gdzie wystąpił w konkursie indywidualnym, w którym zajął 39. miejsce.

W lipcu 2016 ogłosił, iż po odbywających się na zakończenie sezonu 2015/2016 mistrzostwach Polski zakończył sportową karierę i zajął się szkoleniem młodzieży.

W sezonie 2018/2019 został asystentem trenera kadry juniorów reprezentacji Polski w skokach narciarskich.

W 2017 wziął ślub cywilny, a w 2018 kościelny z Magdaleną Prochot. W 2017 urodził się ich syn Klemens Jan.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty G. Miętusa na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty G. Miętusa na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Lotos Poland Tour

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Mistrzostwa Polski

Zimowe mistrzostwa Polski seniorów w skokach narciarskich (indywidualnie)

Letnie mistrzostwa Polski seniorów w skokach narciarskich (indywidualnie)

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Polscy skoczkowie narciarscy
Polscy trenerzy skoków narciarskich
Skoczkowie narciarscy AZS Zakopane
Skoczkowie narciarscy Startu Krokwi Zakopane
Ludzie urodzeni w Zakopanem
Urodzeni w 1993